Jäger může znamenat:

příjmení
 Albert Jäger (1801–1891) – rakouský katolický kněz, historik a politik
 Edmund Jäger (politik) (1864–1935) – rakouský politik německé národnosti
 Gustav Jäger (rozcestník) – více osob
 Josef Jäger (1721–1793) – tyrolský architekt působící v Čechách
 Wenzel Jäger (1846–1896) – rakouský a český statkář a politik německé národnosti
 Wenzel Franz Jäger (1861–1928) – německo-český malíř, krajinář

podobné příjmení
 Jaeger